Plusieurs cathédrales en Irlande ont été nommées cathédrale Saint-Aidan en référence à saint Aidan de Ferns :
 la cathédrale Saint-Aidan d’Enniscorthy ;
 la cathédrale Saint-Aidan de Ferns.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales

~
Aidan